Jasiel (Subkarpaten)
 Jasiel (West-Pommeren)